Костюко́вичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костюковичи — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Костюковичи — город в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Костюковичи — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Польша 
 Костюковичи — село в Польше, входит в Подляское воеводство, Семятыченский повят, гмину Милейчице

См. также